Oříšek má více významů:
 oříšek – jednosemenný suchý nepukavý plod 
 zdrobnělina slova ořech

koření
 muškátový oříšek

lidové synonymum pro problém
 například překladatelský oříšek – problém při překladu z jednoho jazyka do jiného

ostatní významy
 oříšek, někdy také „voříšek“ – označení pro menšího psíka, obvykle křížence
 kuchařsky: množství přísady velikosti a tvaru oříšku, obvykle oddělené malou lžičkou – typicky oříšek másla

Související články 
 Voříšek

Externí odkazy